Подножка — бросок в спортивной борьбе, выполняемый за счёт того, что атакующий борец ставит свою ногу сзади, сбоку или спереди ног противника, образуя таким образом препятствие, блокирует передвижение ног противника и переносит центр тяжести противника через подставленную ногу рывком или толчком.

Подножки проводятся как под обе ноги противника, так и под одну ногу. Если правила того или иного вида борьбы допускают проведение приёма с последующим падением или проведение приёма с колена, подножка может быть проведена соответствующим образом. Чаще всего подножке предшествует предварительное выведение соперника из равновесия. От иных бросков подножки отличает тот факт, что при проведении приёма в большинстве случаев атакующий касается ковра обеими ногами. Впрочем, как правило, к разновидности подножек относят и отхваты, при которых рабочая нога атакующего не является только пассивным препятствием для передвижения противника, а напротив, активно участвует в проведении приёма и не касается ковра.

Подножки могут применяться как самостоятельный приём, как контрприём, и как часть комбинации приёмов (атакующей или контратакующей).

Поскольку разновидностей подножек много и они весьма существенно отличаются друг от друга, то общих благоприятных  положений соперника для проведения подножки выявить невозможно. Так, например, для проведения задней подножки благоприятной возможностью является движение противника назад, с переносом центра тяжести на пятки, соответственно, для передней подножки - вперёд движение противника на атакующего, с переносом центра тяжести на носки, с выставлением ноги и тому подобное. То же самое касается и подготовки к проведению подножек: например для задней подножки это осаживание противника на одну и на обе ноги, заведение противника, поворот туловища до скрещения ног, 
поворот противника или вызов отставления ноги противника.. Общие способы защиты от подножек те же самые, что и для любых других приёмов - правильное перемещение по ковру, сохранение равновесия, борьба за захват; конкретный способ защиты от подножки зависит от вида проводимого приёма, например против передней подножки могут проводиться задняя подножка, подбив и т.п.

Общие разновидности подножек 

 Задняя подножка. При её проведении, атакующий ставит свою ногу со стороны одноимённой ноги противника позади ноги (ног), и толчком перебрасывает противника назад. Чаще всего проводится в виде отхвата, то есть атакующий совершает дополнительное движение ногой на себя, в сторону, противоположную толчку;
 Передняя подножка. Атакующий, выводя противника из равновесия на себя, развернувшись, ставит ногу впереди ног противника и рывком перебрасывает его через ногу; 
 Боковая подножка. Принципиально не отличается от передней подножки, при меньшем развороте, нога атакующего ставится сбоку одноимённой ноги противника;
 Задняя подножка на пятке., в сленге посадка Атакующий, находясь сбоку от соперника, ставит выпрямленную ногу позади ног соперника на пятку, стопой вверх. В подавляющем большинстве случаев производится в приседе и в последующем падении. Часто используется как контрприём. 

 Передняя подножка на пятке. Атакующий, одновременно с присаживанием и падением на спину, ставит выпрямленную ногу на пятку, стопой вверх впереди ног соперника, и скручивая, рывком перебрасывает того через ногу. Всегда проводится в падении. 
 Боковая подножка на пятке. В одном варианте принципиально не отличается от передней подножки на пятке, нога ставится не впереди ног противника, а сбоку разноимённой ноги. В другом варианте напротив, принципиально отличается, поскольку ставится сбоку-спереди одноимённой ноги, внешней частью ноги к противнику.

Подножки в дзюдо 

В дзюдо большая часть подножек, исключая переднюю, относятся к группе бросков, для которых преимущественно используются ноги. (Аси вадза). Подножки в дзюдо более детализированы и включают в себя:
 О-Сото Гари, задняя подножка под одну ногу с подбивом ноги противника снаружи, отхват;
 О-Сото Гурума, задняя подножка под обе ноги с подбивом ног противника снаружи, отхват;
 О-Сото Отоси, собственно, задняя подножка под одну ногу. В дзюдо атакующая нога не касается татами;
 О-Сото Гаэси, контрприём, задняя подножка против задней подножки;
 Тани Отоси, задняя подножка на пятке, посадка;
 Уки Вадза, передняя подножка на пятке с падением на бок;
 Ёко Отоси, боковая подножка на пятке;
 Ёко Вакарэ, боковая подножка на пятке под одноимённую ногу;

В России под подножками также понимают ряд бросков, отнесённых в дзюдо в категорию бросков, для которых преимущественно используются руки. (Тэ вадза ).
 Тай Отоси , передняя подножка;
 Сэой Отоси, передняя подножка с колена;

К подножкам в известной степени также можно отнести такие приёмы, как 
 Тама Гурума, боковая или передняя подножка на пятке, при которой атакующий осуществляет помощь рукой;
 Удэ Гаэси, боковая подножка на пятке под одноимённую ногу, однако производится с большей амплитудой, и таким образом, препятствием служит уже не нога, а туловище атакующего.  
Оба эти приёма не входят в официальный перечень приёмов дзюдо, утверждённый Кодоканом

Подножки в самбо 

В целом, применение подножек в самбо не отличается от применения их в дзюдо. Тем не менее, самбо допускает больше вариантов различных захватов, в связи с этим арсенал подножек в самбо будет больше. Кроме того, ряд комбинаций, проводимых в самбо, не могут быть по правилам дзюдо, действующим с 2010 года, проведены. Так, например, в дзюдо не может быть проведена задняя подножка с захватом ноги, если захват ноги состоялся вперёд действий, направленных на проведение подножки, или не являлся контратакующим действием.

Из дневника Владимира Кюллёнена, чемпиона Европы и мира по самбо. Записи о первенстве Ленинграда по самбо, 29 мая 1970 года, категория до 62 килограммов.

2-я. (схватка) (С к.м.с. Володей Путиным) — из «Труда», тренер Рахлин.

Я вышел с пижонским настроем, схватка ничего не решала, мог проигрывать чисто и все равно выходил в 1/8 финала.

На краю ковра он отлично провел переднюю подножку влево, упал я на бок, дали 2 балла. Вот до чего доводит пижонство. Потом стал активно наступать. Провел бросок через спину за два рукава и несколько раз подсечку. Выиграл по очкам.

Подножки в вольной борьбе 

Подножки в вольной борьбе разрешены, однако как самостоятельный приём не нашли столь большого применения как в самбо или дзюдо, например потому, что при захвате не за одежду нелегко осуществить вывод из равновесия, необходимый для проведения подножки. 80% приёмов в вольной борьбе, за счёт которых достигается победа, связаны с захватами ноги (ног) противника руками

Подножки в греко-римской борьбе 

Как и любые приёмы, проводимые с помощью ног, подножки запрещены в греко-римской борьбе.

Подножки в национальных видах борьбы 

Подножки применяются во всех видах национальной борьбы, где разрешены приёмы ногами (чидаоба, кох, хапсагай и др.)

Примечания 

Техника борьбы
Дзюдо
Самбо